Leptastacus är ett släkte av kräftdjur. Leptastacus ingår i familjen Leptastacidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Hoppkräftor
Leptastacus